Mott steht für

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Mott (Florida)
 Mott (Kalifornien)
 Mott (North Dakota)
 Mott (Texas), Geisterstadt seit 1912

Familiennamen der folgenden Personen:
 Blake Mott (* 1996), australischer Tennisspieler
 Charles Stewart Mott (1875–1973), US-amerikanischer Unternehmer, Philanthrop und Politiker
 David Mott (* 1945), kanadischer Musiker, Komponist und Hochschullehrer
 Diane Mott Davidson (* 1949), US-amerikanische Kriminalschriftstellerin
 Frederick Walker Mott (1853–1926), britischer Biochemiker
 Gordon Newell Mott (1812–1887), US-amerikanischer Politiker

 Jason Mott, US-amerikanischer Schriftsteller
 John Raleigh Mott (1865–1955) US-amerikanischer CVJM-Sekretär und Friedensnobelpreisträger
 Lucretia Mott (1793–1880), US-amerikanische Frauenrechtlerin
 Luiz Mott (* 1946), brasilianischer Soziologe und Anthropologe
 Luther W. Mott (1874–1923), US-amerikanischer Politiker
 Michael Mott (* 1943), deutscher Autor und Heimatforscher
 Nevill Francis Mott (1905–1996), englischer Physiker, Namenspatron der Mott-Medaille und des Mott-Isolators
 Petra Mott (* 1969), deutsche Schauspielerin
 Richard Mott (1804–1888), US-amerikanischer Politiker
 Sophia Mott (* 1957), deutsche Autorin und Musikerin
 Valentine Mott (1785–1865), amerikanischer Chirurg

Sonstiges:
 (52291) Mott, Asteroid des Hauptgürtels
 den Namen einer Nachfolgeband (1975–1977) von Mott the Hoople
 Mott-Schneefeld, Schneefeld im Grahamland, Antarktika

MOTT steht für:
 MOTT (mycobacteria other than tuberculosis), Bezeichnung für atypische Mykobakterien

Siehe auch:
 MOT
 Moth
 Motte